Тутин (, ) — город Сербии, в Новопазарском Санджаке, Рашском округе. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживал 9 111 житель (по переписи населения 1991 года — 8 840 жителей).

Демография 
В городе Тутин, по переписи 2002 года проживали 6 135 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 30,7 лет (30,5 лет у мужчин и 30,8 года у женщин). В городе есть 2 059 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 4,36.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается увеличение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Карта, аэродром (-{Fallingrain}-)
 Спутниковая карта (-{Wikimapia}-)
 Спутниковая карта Гугл (-{Maplandia}-)
 На карте (-{Mapquest}-)

Населённые пункты Сербии